Для старшей серии GP2, смотрите GP2 в сезоне 2015.

Сезон 2015 — шестой сезон GP3, серии поддержки GP2. Серия продолжила использовать шины Пирелли.

Команды и пилоты

Календарь

Результаты

Положения в чемпионате

Личный зачет

Командный зачёт 

2015 год в автоспорте
Сезоны GP3